Prinsessan Lilibet av Sussex, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, född 4 juni 2021 i Santa Barbara, är det andra barnet till prins Harry, hertig av Sussex och Meghan, hertiginna av Sussex. Hon är nummer sju i samväldesrikenas tronföljd, efter sin äldre bror Archie Mountbatten-Windsor och före sin fars farbror prins Andrew, hertig av York. Efter Elizabeth II:s bortgång och Charles III tronbestigning fick Lilibet Mountbatten-Windsor i egenskap av kungens barnbarn rätten att tituleras prinsessa. Något hon gjort sedan mars 2023.

Anfäder

Källor 

Huset Windsor
Huset Oldenburg
Födda 2021
Levande personer
Kvinnor